Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wally Masur e Jason Stoltenberg che hanno battuto in finale Ronnie Båthman e Rikard Bergh 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)

 Gary Muller /  Danie Visser (semifinali)
 Neil Broad /  Kevin Curren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1991
ATP Tour 1991